Плела́н-ле-Пети́ (, , ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Планкоэт. Округ коммуны — Динан.

Код INSEE коммуны — 22180.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 340 км к западу от Парижа, в 55 км северо-западнее Ренна, в 45 км к востоку от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1 914 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 963 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 702 были экономически активными, 261 — неактивными (показатель активности — 72,9 %, в 1999 году было 67,0 %). Из 702 активных работали 650 человек (330 мужчин и 320 женщин), безработных было 52 (19 мужчин и 33 женщины). Среди 261 неактивных 69 человек были учениками или студентами, 135 — пенсионерами, 57 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Усадьба Фоссес (XVI век). Исторический памятник с 1992 года
 Оссуарий на кладбище (XVII век). Исторический памятник с 1926 года
 Семь крестов (1793—1795 годы). Традиционно считается, что они олицетворяют семь святых Бретани. Исторический памятник с 1925 года
 Церковь Св. Петра в оковах (1876—1878 годы)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор